Lynden (Washington), een plaats in de staat Washington in de Verenigde Staten
Gemaal De Lynden, de naam van twee gemalen in de Haarlemmermeer
Adellijke geslachten:
Van Lynden
D'Aspremont Lynden
Personen met de voornaam Lynden:
Lynden David Hall, Engels zanger

Zie ook 
 Lijnden (doorverwijspagina)